«Ку́бок Леге́нд 2009» — международный футбольный турнир для ветеранов (игроков старше 35 лет), первый розыгрыш Кубка Легенд, который состоялся с 31 января по 1 февраля 2009 года в Москве в Ледовом дворце «Мегаспорт».

Регламент 
Турнир проводился в два этапа: отборочные игры в подгруппах и финальная часть, розыгрыш мест с 1 по 6. В первый день турнира 31 января (суббота) состоялись отборочные игры в группах, каждая группа состояла из трех команд. Игры в группах прошли по круговой системе, каждая команда сыграла 2 игры.

Продолжительность одного матча — 40 минут, два тайма по 20 минут, перерыв между таймами — 10 минут. Игра проводилась по схеме 5 в поле + вратарь. Размер мяча — № 5. Размер площадки — 48×24 метра, размер ворот — 5×2 метров.

За победу начислялось 3 очка, ничью — 1, поражение — 0. В случае равенства очков у двух или более команд учитывались следующие показатели: результаты матчей между собой, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей. В случае равенства всех этих показателей — по жребию.

Во второй день турнира, 1 февраля (воскресенье), состоялись игры финального этапа. Команды, занявшие 3-е места в группах, разыграли 5-6 места. Команды, занявшие 2-е места в группах, разыграли 3-4 места. Команды, занявшие 1-е места в группах, сыграли в финале.

Определение победителя в играх финального этапа при равном счете происходило бы посредством серии послематчевых пенальти — по пять ударов от каждой команды, при ничейном результате — далее до первого промаха.

Участники 
В качестве участников на турнир были приглашены шесть команд:

 Италия (Марко Баллотта, Амедео Карбони, Лоренцо Аморузо, Деметрио Альбертини, Маурицио Ганц, Дарио Марколини, Анджело Карбоне, Алессандро Романо, Диего Бонавина)
 Франция (Гийом Вармюз, Кристиан Карамбё, Вильям Айяш, Патрис Локо, Мартин Джету, Жан-Пьер Сиприан, Жан-Марк Шанеле)
 Испания (Антонио Хименес, Хон Гойкоэчеа, Гильермо Амор, Амависка, Франсиско Хемес, Куэльяр, Кристобаль, Ромеро, Юлен Герреро, Франсиско Гонсалес Хавьер Перес, Пако Хемес Мартин);
 Португалия (Нено, Паулу Футре, Жуан Пинту, Жорже Кошта, Са Пинту, Жозе Домингес, Порфириу, Осеану да Круш, Элдер Криштован, Карлуш Шавьер, Димаш Тейшейра, Фернанду Гомеш)
 Нидерланды (Рональд де Бур, Пьер ван Хойдонк, Рихард Витсге, Денни Мюллер, Франк Верлат, Реджи Блинкер, Питер Хёйстра, Берд Контерман)
 Россия (Александр Филимонов, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Дмитрий Попов, Дмитрий Ананко, Ахрик Цвейба, Дмитрий Аленичев, Валерий Карпин, Игорь Симутенков, Константин Ерёменко, Сергей Юран, Игорь Корнеев, Дмитрий Кузнецов, Сергей Кирьяков).

В качестве почётных гостей на турнир были приглашены известные футбольные игроки и тренеры: Эйсебио, Франко Барези, Фабио Капелло, Оливер Кан, Михаэль Румменигге, Ринат Дасаев и другие легенды европейского футбола.

Турнир

Групповой этап

Группа A

Группа В

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Кубок Легенд на sports.ru

Кубок Легенд
Международные спортивные соревнования в Москве
Январь 2009 года
Февраль 2009 года
Футбол в России в 2009 году
2009 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве